

Codici 
 SS-4 – nome in codice NATO di SS-4 Sandal, missile sovietico R-12 Dvina

Trasporti 
 SS 4 – Strada statale 4 Via Salaria – strada statale italiana